Айохорион, Айохори — греческий топоним. Может означать:

  — село в общине Ариана.
  — село в общине Неа-Зихни.